Radespiel ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Radespiel (* 1957), deutscher Luftfahrtingenieur
 Ute Radespiel (* 1964), deutsche Biologin und Primatologin